Massadichtheid, soortelijke massa (massa per volume-eenheid)
 Kansdichtheid, dichtheid van de kansverdeling van een continue stochastische variabele
 Dichtheid (verkeerskunde), voertuigdichtheid (aantal voertuigen per eenheid van weglengte)
 Informatiedichtheid, in de informatietheorie
 Ladingsdichtheid (elektrische lading per lengte-, oppervlakte- of volume-eenheid), in de elektrotechniek
 Populatiedichtheid (aantal individuen per oppervlakte- of volume-eenheid), in de biologie
 Bevolkingsdichtheid (bevolking per oppervlakte-eenheid), in de sociale wetenschappen
 Densiteit van bier; zie stamwortgehalte
 Dichtheid (wiskunde), de dichtheid van een verzameling getallen binnen een andere verzameling getallen